Alejandro Ramírez peut désigner :
 Alejandro Casañas Ramírez (1954-), athlète cubain ;
 Alejandro Ramírez Calderón (1981-), coureur cycliste colombien ;
 Alejandro Ramírez Alvarez (1988-), joueur d'échecs costaricain puis américain.